Christopher W. Anderson és un etnògraf nord-americà que es dedica a l'estudi de les notícies informatives i a la investigació sobre com afecten els canvis tecnològics, econòmics i culturals al periodisme.

Carrera periodística

Ocupació actual 
C W Anderson és professor del Departament de Mitjans de Comunicació Culturals a la Universitat de Staten Island  (CUNY). També es dedica a la investigació a l'Escola de Periodisme de la Universitat de Colúmbia, on és un dels referents. Allà va rebre el seu títol de Doctorat particular. Durant els anys 2009 i 2010 va treballar en el projecte de l'Escola de Dret de Yale sobre la societat de la informació. La primavera de 2010, va ser anomenat membre de l'associació Knight Media Policy  a la New America Foundation. C W Anderson és i ha estat un pioner en la teoria i en la pràctica del periodisme social i del periodisme ciutadà, impulsant el concepte contemporani periodisme de bricolatge a Internet.

Formació 
C W Anderson ha dedicat part de la seva vida a investigar entorn els estudis de la informació, és per això que va complementar els seus estudis obligatoris amb estudis superiors i la consegüent obtenció d'un Doctorat i un Màster especialitzat.

− Doctorat en Comunicació per la Universitat de Colúmbia, maig del 2009. Ph.D., Communications, Columbia University May 2009

Dissertació: Breaking Journalism Down: Work, Authority, and Networking Local News, 1997- 2009.

− Màster en Comunicació per la Universitat de Colúmbia, maig del 2005.

Tesi: Professionalism, Power, and the Open-Source Journalism Movement.

− Grau en Ciències Polítiques per la Universitat d'Indiana, Bloomington, maig del 1999.

Tesi: Circulation of News in Post-Soviet Russia: The First Chechen War as a Case Study.

Treball acadèmic 
A banda de la seva feina periodística i de la seva ocupació en la investigació, C W Anderson també fa carrera en el món de la docència acadèmica i universitària:

− Director de Recerca a l'Escola de Periodisme de CUNY  (City University of New York)

− Professor del Departament de Mitjans de Comunicació Culturals a la Universitat de Staten Island

Des de l'agost del 2009.

− Professor del Departament de Mitjans de Comunicació i Arts de la Comunicació al City College of New York

Del gener fins al maig del 2009.

Experiència professional 
A més a més de dedicar-se a la recerca informativa, C W Anderson també disposa d'un ampli ventall de recorregut i d'experiència dedicant-se exclusivament al periodisme:

Blogger 
Des del setembre del 2009 fins a l'actualitat a Nieman Journalism Lab, on hi ha publicat nombrosos articles sobre la política de mitjans, la tecnologia digital, els mitjans de comunicació actius i el futur del periodisme per a una pàgina web de crítiques dels mitjans.

Col·laborador de diaris i editor 
Des de l'octubre del 2005 fins a l'abril del 2008 va estar al diari nord-americà The Indypendent. Allà hi va publicar centenars d'articles sobre la política que fan servir els mitjans de comunicació i sobre crítica als mitjans. C W Anderson va fer èmfasi en la distribució del paper i va facilitar el desplaçament de continguts cap a la web i l'aparició d'elements interactius.

Editor web, moderador i dissenyador 
Des de l'octubre del 2001 i fins al setembre del 2005 va treballar al The New York City Independent Media Center , on era membre principal d'un col·lectiu editorial que va ajudar a construir un dels primers llocs web de mitjans participatius orientats a l'usuari de la història. Allà s'encarregava de coordinar les responsabilitats principals, la gestió de les contribucions dels periodistes ciutadans, el disseny de la pàgina web o la formulació de les polítiques editorials.

  Cal afegir que C W Anderson ha complementat la seva activitat laboral amb conferències i aparicions en els principals mitjans nord-americans com a col·laborador o tertulià, ja sigui en premsa escrita, ràdio o televisió.

Publicacions 
A continuació es detallen els escrits més importants de C W Anderson.

 Monogràfics Escolars
 C.W. Anderson (2013). Rebuilding the News: Metropolitan Journalism in the Digital Age. Philadelphia, Pa: Temple University Press.

− Articles de revistes:

• C.W. Anderson (forthcoming). “What Aggregators Do: Towards a Networked Concept of Journalistic Expertise in the Digital Age,”. Journalism: Theory, Practice, Criticism.

• C.W. Anderson. (2011). “Deliberative, Agonistic, and Algorithmic Audiences: Journalism's Vision of its Public in an Age of Audience Transparency,” International Journal of Communication. 

• C.W. Anderson. (2010). “Journalistic Networks and the Diffusion of Local News: The Brief, Happy News Life of the “Francisville Four,” Political Communication.

• Francesca Polletta, Bobby Pang Ching Chen, and C.W. Anderson (2010). “Is Information Goodfor Deliberation? Link-Posting in an Online Forum," Journal of Public Deliberation.

− Llibres escrtis:

• C.W. Anderson. (2011). “From Indymedia to Demand Media: Journalism's Visions of itsAudience and the Horizons of Democracy.” The Social Media Reader. Michael Mandiberg, ed (NYU Press).

• C.W. Anderson (2011). “Blowing Up the Newsroom: Ethnography in an Age of DistributedJournalism.” Making Online News: Newsroom Ethnography in the Second Decade of Internet  Journalism. David Domingo and Chris Paterson, eds. (Peter Lang Publishing).

• C.W. Anderson (2010). “Grassroots Journalism on the Web: An Overview.” Making Our Media. Clemencia Rodriguez and Dorothy Kidd, eds. (Hampton Press).

• C.W. Anderson and Michael Schudson (2008). “News Production and Organizations:Professionalism, Objectivity, and Truth Seeking,” Handbook of Journalism Studies. Karin Wahl-Jorgensen and Thomas Hanitzsch, eds. (Lawrence Erlbaum, ICA Handbook Series).

• C.W. Anderson (2008). “Journalism: Expertise, Authority, and Power in Democratic Life.” The Media and Social Theory. David Hesmondhalgh and Jason Toynbee, eds. (Routledge).

Premis 
Durant la seva distingida carrera, C W Anderson ha obtingut nombrosos reconeixements pels resultats de les seves investigacions:
 Menció honorífica per al paper, "Producció Web, Notícies Judici i emergents categories de treball informatiu en línia a l'àrea metropolitana de Periodisme". Divisió d'Estudis de Periodisme de l'Associació International Communication, paper superior de l'any.
 Top paper: "Què fan els agregadors: Retòrica, Pràctica i Cultures de Digital i Anàlogues en l'era del Periodisme Digital" Simposi Internacional de Periodisme Online, 2011.
 Premi d'Investigació i Dissertació Gene Burd Urban Periodisme. Internacional Communications Association, 2010.
 Universitat de Colúmbia, Premi Presidencial Ensenyament d'Estudiants de Postgrau (finalista), 2008.
 Universitat de Colúmbia, Premi Currículum Bàsic per l'Excel·lència Docent, 2006.
 Universitat de Colúmbia, el Departament del pla d'estudis principal, Preceptor Teaching Fellowship, 2006-2008.
 Corporació per al Servei Nacional, Premi Nacional d'All-AmeriCorps (el més alt honor de l'any per als voluntaris d'AmeriCorps), 2001.
 Universitat d'Indiana, Phi Beta Kappa, 1999.

Enllaços externs 

 Twitter oficial de C W Anderson.
 Entrevista a C W Anderson sobre el declivi de la premsa escrita per Hardard University
 Descprició de Rebuilding the news: Metropolitan Journalism in the Digital Age 
 Article C.W. Anderson: How journalists' self-concepts hindered their adaptation to a digital world
 New books in Journalism. Discussion with Scholars of Journalism about Their New Books

Referències 

Etnògrafs
Persones de Carolina del Nord
Antropòlegs estatunidencs
Periodistes socials